Gravy Train – gruppo musicale inglese
 Gravy Train – album dei Gravy Train del 1970
 Gravy Train – album di Lou Donaldson del 1961